Финал Кубка шотландской лиги 1969 (апрель) — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1968/69, состоявшийся 5 апреля 1969 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Хиберниан» и «Селтик». Матч получился очень результативным — на два гола эдинбургцев в исполнении Джимми О’Рурка и Эрика Стивенсона, «кельты» ответили шестью мячами; по разу отличились Вилли Уоллес, Берти Олд и Джим Крейг, ещё три раза ворота «хибс» поразил Бобби Леннокс. В итоге, победа глазговцев счётом 6:2.

Путь к финалу

«Хиберниан»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1969
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1969 году
События 5 апреля
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1969 году
Апрель 1969 года